Rackelhane kan syfta på:

 Rackelhane ‒ en hybrid mellan orre och tjäder
 Rackelhane (fiske) ‒ flugfiskefluga
 Rackelhane (film) ‒ svensk film från 1999